Джангы́:
 Джангы — река в Таймырском районе Красноярского края.
 Джангы (мыс) — мыс на озере Пясино у устья реки Джангы.
 Вершины Джангы — озеро в Таймырском районе Красноярского края.
 Джангитау (Джангы-тау) — горная вершина на Кавказе.